Людми́ла Его́рова:
 Егорова, Людмила Борисовна (1931—2009) — советская гимнастка, олимпийская чемпионка (1956).
 Егорова, Людмила Ивановна (род. 1953) — советская акробатка, двукратная чемпионка мира (1974, 1976).
 Егорова, Людмила Ивановна (род. 1939) — советская и российская актриса.